<< 61-я Церемонии вручения 63-я >>

62-я церемония вручения Прайм-тайм премии «Эмми» () — главная телевизионная премия США, награждающая лучшие телепрограммы года, выходящие в прайм-тайм. Вручение премий состоялось 29 августа 2010 года в Nokia Theatre в Лос-Анджелесе, а ведущим выступил комик Джимми Фэллон.

Лауреаты и номинанты

Программы

Актерские категории

Ведущие актёры

Актёры второго плана

Гостевые категории

Сценарии

Режиссура

См. также 
 Премия Гильдии киноактёров США (2010)
 Золотой глобус (2010)

Примечания

Ссылки 
 Academy of Television Arts and Sciences website
 Emmys.com list of 2010 Nominees & Winners

2010
События 29 августа
Август 2010 года
2010 год в Калифорнии
История Лос-Анджелеса
Телевизионные премии 2010 года